Maksim Sergeevič Grigor'ev (1990-), calciatore russo
 Maksim Sergeevič Grigor'ev (1990-), cestista russo